Теого́ния (, «происхождение богов») — поэтическое сочинение Гесиода (VIII — VII века до н. э.), одна из первых древнегреческих мифологических поэм, ставших известными в европейской литературе.

В нарицательном значении теогония — совокупность верований и воззрений о происхождении и родословии богов.

У Гесиода поэма начинается с обращения к музам, затем идёт повествование о зарождении мира, титанах, богах-олимпийцах и о героях. Сначала был Хаос, потом появилась Гея, Тартар и Эрос. Потом от Хаоса рождается Ночь-Нюкта и Мрак-Эреб. Ночь рождает Эфира и День от Эреба. Гея же рождает Урана и нимф. От соития Геи с Ураном рождаются первые боги — титаны. Также от этого союза Гея родила циклопов и гекатонхейров.

Уран спрятал своих детей в недрах Земли, Гея же, страдая от этого, просит Крона отсечь половой член Урана, что он и делает. Из крови Урана родились эринии, гиганты и нимфы. Пока член Урана плавал по морю, вокруг него образовалась пена (и пристала к берегу Кипра), из которой потом появилась Афродита или Киприда (дочь Кипра). Далее рождаются различные боги, из которых стоит упомянуть мойр (богини судьбы, которые родились до Олимпийцев, а, значит, последние были им подвластны), и т. д. Также появляются различные божества-реки. Далее повествуется о рождении новых богов Реей от Крона: Зевса, Геры, Аида, Посейдона, Деметры, Гестии. Крон, зная, что в соответствии с пророчеством он будет свергнут одним из своих детей, глотает их одного за другим, но самого младшего — Зевса — Гея прячет на острове Крит, а вместо Зевса подкладывает Крону камень.

Затем повествуется о рождении новых богов (Афина, Фебос, Арес и т. д.), о титаномахии и героях, которые должны будут спасти богов от гигантов. Также в «Теогонии» упоминается легенда о ящике Пандоры.

Генеалогии богов

Первые боги 
В самом начале мироздания возникли спонтанно четыре существа: первым был Хаос (Хазм); потом появилась Гея (Земля), «основа всего»; потом Тартар в глубинах Земли; а затем Эрос (Делание) «самый справедливый среди бессмертных богов».
От Хаоса произошёл Эреб (Темнота) и Нюкта (Ночь). Нюкта и Эреб, «соединившись в любви» произвели Эфир (Свет) и Гемера (День). От Геи произошли Уран (Небо), Урея (Горы), и Понт (Море).

Первые боги

Дети Геи и Урана 
Уран сочетался с Геей, и она родила двенадцать Титанов, братьев и сестёр: Океан, Кой, Крий, Гиперион, Иапет, Тейя, Рея, Фемида, Мнемосина, Феба, Тефида, Крон, — Циклопов (одноглазых великанов): Арг, Стероп и Бронт — и Гекатонхейров («сторуких»): Бриарей, Котт и Диес.

Дети Геи и Урана

Дети Геи от крови и гениталий Урана 

Когда Крон оскопил Урана, потекла кровь на Землю, от которой Гея родила многочисленных существ — это были Эринии (Фурии), Гиганты и Мелии. Крон бросил гениталии Урана в море, и из пены поднялась богиня Афродита.

Дети Геи от крови и гениталий Урана

Потомки Нюкты (Ночи) 
Между тем, Нюкта (Ночь) произвела самостоятельно детей: Морос (Рок), Керы (Насильственную смерть), Танатос (Смерть), Гипнос (Сон), Онир (Вещие и лживые сны), Мом (Насмешка), Oizys (Боль), геспериды дочери Ночи), Мойры (Участь), Керы (преждевременная смерть), Немесида (Месть), Апата (Обман), Филотес (Любовь), Герас (Старость), и Эрида (Раздор).

От Эриды появились её собственные дети Понос (Нужда), Лета (Забвение), Лимос (Голод), Алгос (Боли), Гисминаи (Битвы), Махи (Войны), Фонос (Убиения), Андроктасия (неумышленное убийство), Нейкея (Ссоры), Псевдо-Логойи(Ложь), Амфилогия (Споры), Дисномия (Беззаконие), Ата (Умопомрачение), Хоркос (Клятва).

Потомки Нюкты (Ночи) и Эриды (Раздор)

Потомки Геи и Понта 
После оскопления Урана Гея совокуплялась со своим сыном Понтом (Океан) и произвела морских божеств, морских нимф и монстров. Их первый сын был Нерей (морской старец), который женился на Дориде, одной из океанид, дочерей титана Океана и Тефиды, они произвели Нереид, пятьдесят морских нимф, в которые входили Амфитрита, Фетида, Галатея и Талия. Второй сын Тавмант женился на океаниде Электре, их потомками стали Ирида (Радуга) и две Гарпии: Аэлла и Окипета.

У Геи и Понта были третий и четвёртый ребёнок — Форкий и Кето, которые поженились и произвели две Грайи: Пемфредо и Энио, и три Горгоны: Сфено, Эвриала и Медуза. Посейдон и Медуза произвели двух детей — крылатого коня Пегаса и воина Хрисаора, который родился, когда герой Персей отрубил голову Медузе. Хрисаор женился на океаниде Каллирое, и у них родился трёхглавый великан Герион. Затем родилась полузмея Ехидна (Мать Ехидны не ясна, возможно — Кето, а возможно — Каллироя). Последним от Кето и Форкия произошёл змей, который в Теогонии не был назван, но позднее получил имя Ладон, он охранял золотые яблоки.
 
Потомки Геи и Понта

Потомки Ехидны и Тифона 
От связи Геи и Тартара родился Тифон,, который женился на Ехидне, произведя несколько монстров. Первые три отпрыска были Орф, Цербер и Лернейская гидра. Затем появилась Химера (неясно, однако, кто является материю Химеры — Ехидна или Гидра). И потом Орф (не ясно, с кем он соединялся, или с Химерой, или с Ехидной) произвёл двух потомков — Сфинкс и Немейский лев.

Потомки Ехидны и Тифона

Ссылки 

 
 
 
 Гесиод. Теогония. — на греч. языке

Примечания 

Литературные произведения по сюжетам греко-римской мифологии
Космогонические мифы